India
Katangi – città del distretto di Balaghat, Madhya Pradesh
Katangi – città del distretto di Jabalpur, Madhya Pradesh